Grabtown este numele a două localități din statul , ; una este situată în comitatul Bertie iar cealaltă se găsește în comitatul Johnston.

Grabtown, comitatul Bertie, Carolina de Nord (fostul, Quitsna), este numele unei așezări de tip comunitate fără reprezentant juridic, situată în comitatul Bertie, Carolina de Nord. Ea se află la o altitudine de 26 de picioare (8 m).
Grabtown, comitatul Johnston, Carolina de Nord, o comunitate mică agricolă din comitatul Johnston, statul , SUA. Grabtown este amplasat aproape de Smithfield.

Referințe 
 

Comitatul Bertie, Carolina de Nord
Comitatul Johnston, Carolina de Nord
Localități din Carolina de Nord